Звезда стрелков () — ведомственная награда Литовской Республики.

Учреждена в 1930 году Союзом стрелков Литвы и предназначалась для награждения литовских и иностранных граждан за заслуги перед Союзом стрелков и Литовской Республикой.

В соответствии с Законом о государственных наградах Литовской Республики Nr. IX-957 от 18 июня 2003 года, звездой Стрелков награждает министр охраны края Литвы.

До 13 ноября 2003 года звезда Стрелков являлась государственной наградой Литовской Республики.

История

Положение о награде

Описание

Примечания

Ссылки 
 Награды Министерства Охраны Края Литовской Республики 
 Награды союза Стрелков Литвы

Литература 
 Astikis A. Lietuvos ordinai, medaliai ir ženkleliai 1918—1940
 Kavaliauskas V. Už nuopelnus Lietuvai

Звёзды Литвы